ELO — аббревиатура:

 Electric Light Orchestra — британская рок-группа.
 ELO 2 — второй альбом группы Electric Light Orchestra (1973).
 ELO Part II — музыкальная группа, основанная в 1989 году Бивом Биваном, бывшим барабанщиком группы Electric Light Orchestra.

 Europol Liaison Officer — офицер связи Европола.
 Eesti Loodusteaduste Olümpiaad — эстонская олимпиада по естествознанию.
  — американская некоммерческая организация, созданная в 1999 году для продвижения сетевой литературы.

Elo — товарное наименование Элеорхиса, растения семейства Орхидные.

См. также 
 Эло